Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitori Steve DeVries e David Macpherson che hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jonathan Stark 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Laurie Warder (semifinali)
 Steve DeVries /  David Macpherson (campioni)
 Jacco Eltingh /  Mark Kratzmann (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1992
ATP Tour 1992